Верховный народный суд:

 Верховный народный суд Вьетнама
 Верховный народный суд КНР
 Верховный народный суд Кубы
 Верховный народный суд Лаоса